Duquesnay est un patronyme porté notamment par :

 Alfred Duquesnay (1814-1884), archevêque français ;
 Jean-Victor Durand-Duquesney ou Duquesnay (1785-1862), savant et botaniste normand ;
 Osman Duquesnay (1846-1923) médecin et homme politique martiniquais ;
 Victor Duquesnay (1872-1920), poète martiniquais.